Щетиново — название населённых пунктов в России:
 Щетиново — село в Мещовском районе Калужской области.
 Щетиново — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.